Desa Somagede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Somagede (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 109,56), Jawa Tengah, 
 Desa Somagede (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 109,33), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar